

Mezzo forte 

 mezzo forte (wł. „średnio głośno”) – w terminologii muzycznej, niezbyt silnie, zob. dynamika (muzyka)
 Mezzo Forte – anime OVA z 2001 roku, reż. Yasuomi Umetsu

Mezzoforte 
 Mezzoforte – islandzki zespół muzyczny
 Mezzoforte – polski zespół muzyczny